Schildmann ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Schildmann (1902–1987), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Ulrike Schildmann (* 1950), deutsche Pädagogin